Masters Series Hamburg 2006 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 15–22 maja 2006 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 200 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Niemczech